Revenco este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Valerian Revenco (1939–2016), ministru moldovean.
 Ana Revenco (n. 1977), consilier și ministru moldovean.